Arima (borough), een borough van Trinidad en Tobago
Arima (geslacht), een geslacht van kevers uit de familie bladhaantjes